Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на Фолклендских островах. Из 30 указанных в таблице видов, 1 исчезнувший, 0 находятся в критическом положении, 3 находятся под угрозой исчезновения, 1 является уязвимым, 1 близок к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список 

</center>

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Фолклендские острова
Списки:Фолклендские острова‎